Killingsworth ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Abel Killingsworth (1917–2004), amerikanischer Architekt
 JoAnn Dean Killingsworth (1923–2015), US-amerikanische Schauspielerin
 M. Jimmie Killingsworth (* 1952), Anglist